Sarbanes-Oxley, een Amerikaanse wet
 Zwaveloxiden, een groep scheikundige stoffen

Wikipedia:Doorverwijspagina